Фивельго (, ) — регион в провинции Гронинген, Нидерланды. Западной границей региона был , восточная граница примерно соответствовала восточной границе общины Мидден-Гронинген. Фивельго был одним из Оммеландов. Он граничил с Ваттовым морем на севере, с Хунсиго на западе, Олдамбтом и эстуарием Эмса на востоке и Горехтом на юге.

В состав региона входят части нынешних общин Эмсдельта, Мидден-Гронинген, Гронинген и Хет-Хогеланд.

Общие сведения 
Название Фивельго означает гау на реке Фивел, бывшей реке в регионе. Фивельго был вторым членом Союза Оммеландов. Традиционно самым важным населённым пунктом в этом регионе был Аппингедам.

Фивельго примечателен водными объектами, замками и месторождением природного газа в Слохтерене. Морской порт Делфзейл и средневековый город Аппингедам также придают этой местности свой колорит.

История 

Как и Хунсиго, Фивельго изначально был фризским регионом. Это был один из квартиров Оммеландов.

Гау состояло из двух или трёх районов, которые совпадали с наиболее крупными поселениями или центральными приходами:
 Вестерамбт (главный город Лопперсюм)
 Остерамбт (главный город Аппингедам)

Из них Лопперсюм был, вероятно, самым старым. Предполагается, что Олдамбт первоначально был одним из районов, но в течение XII века он стал независимым регионом.

В XV веке в местах добычи торфа были созданы два новых района:
 Дюрсволд (главный город Слохтерен)
 Вирендел (главный город Тен-Бур)

Обычно разные районы Фивельго решали общие дела, собираясь в Аппингедаме.

В Средние века Аппингедам был самым важным городом в Фивельго и Оммеландах. Первоначально  был главным городом, о чём свидетельствует устав 1057 года. Гаррелсвер, вероятно, потерял своё положение из-за заиливания реки Фивел. Аппингедам также не смог в долгосрочной перспективе противостоять растущему влиянию города Гронинген в Оммеландах. Позже было возвышение Делфзейла с его портом. Тем не менее Аппингедам оставался главным городом Фивельго.

Из-за сильных экономических позиций и выгодного расположения у моря с реками, которые впадали в Эмс и Северное море, Фивельго был выгодным районом для чеканщиков монет, чтобы продавать свою продукцию. Монеты чеканились как в раннем, так и в позднем Средневековье, например, Годфридом II Бородатым в Меруме, вероятно, Экбертом II в Гаррелсвере и Йемгуме, хофтлингами (MONETA FIVLGOIE) в XIV веке и Гронингеном и Оммеландами в 1579—1580 годах в Аппингедаме.

Свод законов Fivelgoaër Rjocht, изложенных на древнефризском языке, составляют важную часть сохранившихся древнефризских текстов.

Литература 
 O.S. Knottnerus, De Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen rivier, Profiel, Bedum 2006 (Archeologie in Groningen, dl. 2)
 O.S. Knottnerus, Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water, Bedum 2008, 2e dr. 2015 (Archeologie in Groningen, dl. 3)
 O.S. Knottnerus, 'Reclamations and submerged lands in the Ems River Estuary (900—1500)', in: Erik Thoen et al. (red.), Landscapes or seascapes?. The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered, Turnhout 2013, p. 241—266

История Фрисландии
Исторические области Нидерландов